Allen megye (Indiana) 
Allen megye (Kansas) 
Allen megye (Kentucky) 
Allen megye (Louisiana)
Allen megye (Ohio)